Таёжная:

Топоним 
 Таёжная — деревня в Хакасии.
 Таёжная — река в Приморском крае, впадает в Японское море (до 1972 года — Белембе).
 Таёжная (приток Айигола) — река в Томской области.
 Таёжная (приток Анги) — река в Томской области.
 Таёжная (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Таёжная (приток Левой Поделги) — река в Томской области, приток Левой Поделги.
 Таёжная (приток Чичкаюла) — река в Томской области.

Другое
 Таёжная, Ольга Петровна (1911—2007) — русский советский скульптор.

См. также 
 Таёжное
 Таёжный